

Antropologia 
 Folklore – insieme delle tradizioni di un popolo e della loro manifestazione

Musica 
 Folklore – album di Jorge Cafrune del 1962.
 Folklore – album di Alfredo Dominguez, Gilbert Favre ed Ernesto Cavour del 1966.
 Folk-Lore – album dei Cruachan del 2002.
 Folklore – album di Nelly Furtado del 2003.
 Folklore – album dei 16 Horsepower del 2002.
 Folklore – album dei Big Big Train del 2016.
 Folklore – album di Taylor Swift del 2020.

Videogiochi 
 Folklore – videogioco di ruolo